Yichun (kinesisk: 伊春; pinyin: Yīchūn; Wade-Giles: Ī-ch'ūn) er en by på præfekturniveau i provinsen Heilongjiang i det nordøstlige Kina. Præfekturet har et areal på 39,017 km2, hvoraf meget er skov; Det har en befolkning på omkring 	1,3 millioner mennesker, heraf
803.700 i byområdet (2007)

Administrative enheder 
Yichun bypræfektur har jurisdiktion over 15 distrikter (区 qū), et byamte (市 shì) og et amt (县 xiàn).

Bypræfekturer i Heilongjiang